Die Spielzeit 1965 war die 34. reguläre Saison der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die 14. Saison der Nationalliga A.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1965. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1966 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

65
Handballveranstaltung 1965